Municipio de Glen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Glen (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Glen (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Glen (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.